

Wydarzenia 

 konsul Marek Liwiusz Druzus jako namiestnik Macedonii pokonał plemię Skordysków; drugim konsulem był w tym roku Luciusz Kalpurniusz Pizon Caesoninus
 król numidyjski Jugurta obległ − wbrew zakazowi senatu rzymskiego − miasto Cyrta. Po zdobyciu grodu kazał zabić konkurenta do tronu, Adherbala